Pénélope – forma francese del nome proprio di persona femminile Penelope
Pénélope – opera lirica di Gabriel Fauré
Pénélope – opera lirica di Niccolò Piccinni